Volkstheaterpreis bezeichnet
 den Wiener Volkstheaterpreis
 den Landespreis für Volkstheaterstücke des Landes Baden-Württemberg.